Моханлал Вишванатан Наир, более известный под мононимом Моханлал (; род. 21 мая 1960, Элантхур), — индийский киноактёр, продюсер, дистрибьютор, сценарист, а также закадровый исполнитель, предприниматель и благотворитель. По национальности является малаяли и снимается в основном в фильмах на языке малаялам, но также сыграл в нескольких фильмах на телугу, тамильском, каннада и хинди. Лауреат Национальной кинопремии и Filmfare Awards South.

Биография 
Родился в небольшом городе Элантхур в штате Керала в семье юриста. Окончил среднюю школу, затем Эталонную школу и колледж им. Махатмы Ганди в Тируванантапураме, получив степень бакалавра в области коммерции. Впоследствии получил докторскую степень в области санскрита. Свою первую награду за лучшую мужскую роль выиграл в 12-летнем возрасте, когда ещё учился в школе и участвовал в любительских спектаклях. Первую роль в кино сыграл в 1978 году, относительную известность получил в 1980 году. С этого времени он сыграл в общей сложности более чем в 300 фильмах только на малаялам, не считая фильмов на других языках. Наиболее известными лентами с его участием являются картины «Тандем» (1997) и «Компания» (2002).

Моханхал известен не только как актёр, но также как предприниматель и филантроп, а также как кинофункционер. Он является членом Исполнительного комитета Ассоциации режиссёров малаяламоязычных фильмов, с 2006 года возглавляет организацию AMMA (Ассоциация артистов кино на малаялам). Ему принадлежат компания Pranavam Arts, целью которой является развитие и популяризация малаяламского кинематографа, а также сеть ресторанов. Активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью: финансирует фонды по борьбе с различными заболеваниями, в первую очередь с сахарным диабетом, на свои средства открыл дом престарелых в Триссуре, является учредителем Индийского банка крови и Керальского проекта противодействия терроризму.

По мнению критиков, Моханхал является одним из самых значимых и талантливых индийских актёров XX века, которому лучше всего удаются персонажи героев-одиночек с преувеличенной мужественностью и мятежным духом. В родной Керале он имеет статус звезды и был назван самым популярным керальцем в онлайн-голосовании, организованном CNN-IBN. В 2013 году была опубликована его биография. В 2001 году за свой вклад в индийский кинематограф был удостоен награды Падма Шри, в 2009 году ему было присвоено звание подполковника индийской армии.

Личная жизнь 
Моханлал живёт вместе с семьёй в районе Тевара, города Коччи. 28 апреля 1988 года женился на Сучитре, дочери известного тамильского кинопродюсера K. Balaji. Имеют двух сыновей Пранава и Висмаю, Пранав готовится к дебюту в 2017 или 2018 году. Имеет дом в Ooty, виллу в Арабских ранчо и квартиру в Бурж Халифе в Дубае.

Частичная фильмография

Примечания 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards South